Stephen Gregory »Steve« Yzerman, kanadski hokejist, * 9. maj 1965, Cranbrook, Britanska Kolumbija, Kanada.

Yzerman je člansko kariero začel pri klubu Peterborough Petes lige OHL v sezoni 1981/82. Po dveh sezonah je prestopil v NHL klub Detroit Red Wings, ki ga je leta 1983 izbral na NHL naboru kot skupno četrti izbor in v katerem je igral triindvajset sezon vse do konca kariere po sezoni 2005/06. V ligi NHL je za Detroit Red Wingse skupno odigral 1514 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 692 golov in 1063 podaj, oziroma 1755 točk, ter 196 tekem končnice, kamor se mu s klubom ni uspelo uvrstiti le dvakrat ter na katerih je dosegel 70 golov in 115 podaj, oziroma 185 točk. Že v svoji četrti sezoni 1985/86 v Detroitu je postal kapetan, kar je ostal vse do upokojitve. V sezonah 1996/97, 1997/98 in 2001/02 je s klubom osvojil tudi Stanleyjev pokal. V letih 1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1999 in 2000 je bil izbran na Tekmo vseh zvezd, leta 2000 tudi v Moštvo zvezd. Leta 1989 je prejel nagrado Lester B. Pearson Award, leta 1998 Conn Smythe Trophy, leta 2000 Frank J. Selke Trophy, leta 2003 Bill Masterton Memorial Trophy in leta 2006 Lester Patrick Trophy. 

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, 1998 in 2002, ko je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, ter treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve srebrni medalji. Nastopil je tudi na Svetovnem pokalu 1996, ko je z reprezentanco osvojil srebrno medaljo.

Njegovo število 17 sta upokojila tako klub Detroit Red Wings leta 2007, kot tudi kanadska reprezentanca leta 2005. Leta 2008 je bil sprejet v Kanadski športni hram slavnih, leta 2009 v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2014 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Peterborough Petes
| OHL
| 1981/82
|
| 58
| 21
| 43
| 64
|
| 65
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|-
| Peterborough Petes
| OHL
| 1982/83
|
| 56
| 42
| 49
| 91
|
| 65
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1983/84
|
| 80
| 39
| 48
| 87
|
| 33
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 84
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1984/85
|
| 80
| 30
| 59
| 89
|
| 58
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1985/86
|
| 51
| 14
| 28
| 42
|
| 16
| 
|
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1986/87
|
| 80
| 31
| 59
| 90
|
| 43
|
| 16
| 5
| 13
| 18
|
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1987/88
|
| 64
| 50
| 52
| 102
|
| 44
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1988/89
|
| 80
| 65
| 90
| 155
|
| 61
|
| 6
| 5
| 5
| 10
|
| 2
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 5
| 7
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1989/90
|
| 79
| 62
| 65
| 127
|
| 79
| 
| 
| 
| 
|
|
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 10
| 10
| 20
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1990/91
|
| 80
| 51
| 57
| 108
|
| 34
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1991/92
|
| 79
| 45
| 58
| 103
|
| 64
|
| 11
| 3
| 5
| 8
|
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1992/93
|
| 84
| 58
| 79
| 137
|
| 44
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1993/94
|
| 58
| 24
| 58
| 82
|
| 36
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1994/95
|
| 47
| 12
| 26
| 38
|
| 40
|
| 15
| 4
| 8
| 12
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1995/96
|
| 80
| 36
| 59
| 95
|
| 64
|
| 18
| 8
| 12
| 20
|
| 4
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 96
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1996/97
|
| 81
| 22
| 63
| 85
|
| 78
|
| 20
| 7
| 6
| 13
|
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1997/98
|
| 75
| 24
| 45
| 69
|
| 46
|
| 22
| 6
| 18
| 24
|
| 22
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1998/99
|
| 80
| 29
| 45
| 74
|
| 42
|
| 10
| 9
| 4
| 13
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1999/00
|
| 78
| 35
| 44
| 79
|
| 34
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 2000/01
|
| 54
| 18
| 34
| 52
|
| 18
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 2001/02
|
| 52
| 13
| 35
| 48
|
| 18
|
| 23
| 6
| 17
| 23
|
| 10
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 2002/03
|
| 16
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 2003/04
|
| 75
| 18
| 33
| 51
|
| 46
|
| 11
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 2005/06
|
| 61
| 14
| 20
| 34
|
| 18
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1685
| bgcolor="#7FFF00" | 780
| bgcolor="#7FFF00" | 1185
| bgcolor="#7FFF00" | 1965
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1084
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 206
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 210
| bgcolor="#7FFF00" | 191
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 100
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Peterborough Petes
Hokejisti Detroit Red Wings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Naturalizirani državljani ZDA
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih